Detta är en lista över sjöar i Ystads kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Ystads kommun.

Lista

Ystads kommun
 Lista